Elevate p/b Home Solution Soenens is een wielerploeg uit België onder leiding van Bart Roosens. Bart Roosens en Philippe Soenens richtte deze wielerploeg op in 2015. De ploeg valt onder sportief leiding van oud-renner Kevin Hulsmans. Het team boekte al een tiental zeges met als hoogtepunt de overwinning van Rune Herregodts in de beloftenversie van de klassieker Parijs-Tours in 2020. De nadruk ligt vooral op het opleiden van beloften zonder profcontract. Deze kunnen dan later doorstromen naar de elite, zoals Alvaro Hodeg, Yves Lampaert en Tim Declercq.

Sinds 2019 is Home Solution Soenens CT zich nog meer gaan profileren als opleidingsteam. Hiermee zijn zij een van de toonaangevende U23 wielerploegen van België. Sinds 2015 zijn ze actief in de Nederlandse Topcompetitie, U23 Series, diverse 1.2, I.C. en rondewedstrijden in binnen- en buitenland.

In 2022 wil de U23-opleidingsploeg de continentale status verkrijgen en heeft het zijn naam aangepast naar Elevate p/b Home Solution Soenens.

Renners 2022 
 Davide Bomboi
 Arno Claeys
 Toon Clynhens
 Tom Day
 Arthur De Jaeger
 Siebe Deweirdt
 Senne Hulsmans
 Jan Kino
 Miguel Ladang
 Gust Lootens
 Robin Orins
 Warre Vangheluwe
 Diel Vergote
 Jonathan Vervenne
 Obie Vidts
 Lorenz Van De Wynkele

Belgische wielerploeg